Ismand eller ismanden har flere specialiseringer:
 Ismand - var i det sene 1800-tal og indtil midten af 1900-tallet en profession. Ismanden leverede is
 Ismand (tilråb) - et tilråb, der anvendes når nogen kysser
 Henrik "Ismand" Nielsen - er en dansk angriber i fodbold
 Wim Hof - en nederlandsk mand, mest kendt under tilnavnet Ismanden
 Ötzi - i spøg kaldt ismanden og er kaldenavn på de over 5.000 år gamle mumificerede rester af et menneske
 Minnesota ismanden - kryptid

Se også
 Ismanden kommer, 2003, forfattet af Mette Madsen